«City of Angels» — сингл группы Thirty Seconds to Mars из альбома Love Lust Faith + Dreams.

Является промосинглом к альбому Love Lust Faith + Dreams, который был выпущен 30 июля 2013 года.

История релиза 
Песня City of Angels была написана Джаредом Лето и была посвящена родному для группы Thirty Seconds to Mars городу Лос-Анджелесу, который иногда именуется как Город ангелов. Песня вошла в состав альбома Love Lust Faith + Dreams, в трек-листе которого значился под номером 4.

30 июля 2013 года был выпущен в качестве промосингла.

Видеоклип 
Премьера музыкального видео на песню City of Angels состоялась 12 октября 2013 года на концерте Thirty Seconds to Mars в Голливуд-боул. Режиссёром клипа стал Джаред Лето под псевдонимом Бартоломью Каббинс.

Съёмки клипа проходили в Лос-Анджелесе всего два дня: с 16 по 17 августа 2013 года. В клипе принимают участие многие известные личности, в том числе Канье Уэст, Джульетт Льюис, Линдси Лохан, Оливия Уайлд, Стив Нэш, Эшли Олсен, Лили Коллинз, Джеймс Франко, Селена Гомес, Алан Камминг, Шон Уайт, Кори Фельдман.

Список композиций 

Промосингл (американское издание)
 «City of Angels» (Radio Edit) — 4:13
 «City of Angels» (Album Version) — 5:04

Промосингл (европейское издание)
 «City of Angels» (Radio Edit) — 4:18
 «City of Angels» (Album Version) — 5:02
 «City of Angels» (Instrumental) — 5:03

Цифровое издание
 «City of Angels» (Piano Version) — 4:22

Цифровое издание (ремикс)
 «City of Angels» (Markus Schulz Remix) — 5:00

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальное видео на YouTube

Синглы 30 Seconds to Mars